Jean-Jacques Guissart, un rameur français (1927 - 2008).
 , une page d'homonymie.